Bela je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novog Marofa, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 69 stanovnika te 19 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Ivan Košćak, hrvatski teološki pisac i novinski urednik

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji